Der Fed Cup 1996 war die 34. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen.

Modus 
 Die Gewinner der ersten Runde der Weltgruppe spielten im Halbfinale um den Einzug ins Finale.
 Die Verlierer der ersten Runde der Weltgruppe spielten gegen einen Gewinner der Weltgruppe II der ersten Runde. Die Sieger spielten 1997 in der Weltgruppe und die Verlierer 1997 in der Weltgruppe II.
 Die Verlierer der Weltgruppe II der ersten Runde spielten gegen ein qualifiziertes Team. Die qualifizierten Teams bestanden aus zwei Teams der Europa/Afrika-Zone und jeweils einem Team aus der Asien/Ozeanien-Zone und der Amerika-Zone. Die Sieger spielten 1997 in der Weltgruppe II und die Verlierer in der jeweiligen Zone.

Weltgruppe

Erste Runde

Spanien – Südafrika

Frankreich – Argentinien

Japan – Deutschland

Österreich – Vereinigte Staaten

Halbfinale

Frankreich – Spanien

Japan – Vereinigte Staaten

Finale

Vereinigte Staaten – Spanien

Play-offs

Österreich – Deutschland

Tschechien – Argentinien

Südafrika – Belgien

Slowakei – Niederlande

Weltgruppe II

Erste Runde

Bulgarien – Slowakei

Niederlande – Australien

Indonesien – Belgien

Kanada – Tschechien

Play-offs 

(*) Die vier Mannschaften qualifizierten sich aus der Zonen Gruppe I: zwei Mannschaften aus der Europa/Afrika-Zone, eine Mannschaft aus der Asien/Ozeanien-Zone und eine aus der Amerika-Zone.

Kanada – Australien

Indonesien – Schweiz

Chile – Kroatien

Bulgarien – Südkorea

Amerika-Zone

Gruppe I 
 Die fett gekennzeichnete Mannschaft qualifizierte sich für die Play-offs zur Weltgruppe II.
 Die kursiv gesetzten Mannschaften stiegen in die Gruppe II ab.

Datum: 24. bis 28. April 1996
Austragungsort: Club Palestino, Santiago de Chile, Chile
Belag: Sand

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Gruppe II 
 Die fett dargestellten Mannschaften stiegen in die Gruppe I auf.

Datum: 6. bis 12. Mai 1996
Austragungsort: Santo Domingo, Dominikanische Republik
Belag: Sand

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Asien-/Ozeanien-Zone

Gruppe I 
 Die fett dargestellte Mannschaft qualifizierte sich für die Play-offs zur Weltgruppe II.
 Die kursiv gesetzten Mannschaften stiegen in die Gruppe II ab.

Datum: 22. bis 24. Februar 1996
Austragungsort: 700th Anniversary Chiang Mai Sports Complex, Chiang Mai, Thailand
Belag: Hartplatz

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Gruppe II 
 Die fett gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe I auf.

Datum: 22. bis 23. Februar 1996
Austragungsort: 700th Anniversary Chiang Mai Sports Complex, Chiang Mai, Thailand
Belag: Hartplatz

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Europa-/Afrika-Zone

Gruppe I 
 Die fett gekennzeichneten Mannschaften qualifizierten sich für die Play-offs zur Weltgruppe II.
 Die kursiv gesetzten Mannschaften stiegen in die Gruppe II ab.

Datum: 22. bis 26. April 1996
Austragungsort: La Manga Club, Murcia, Spanien
Belag: Sand

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Gruppe II 
 Die fett dargestellten Mannschaften stiegen in die Gruppe I auf.

Datum: 25. bis 30. März 1996
Austragungsort: Ramat haScharon, Israel
Belag: Hartplatz

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Weblinks 
 Fed Cup 1996

1996
Tennisturnier 1996